Table des caractères Unicode U+18800 à U+18AFF.

Composants tangoutes 
Caractères utilisés dans l'Écriture tangoute.

Table des caractères

Voir aussi

Liens internes 
 Table des caractères Unicode (18000-18FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01880